Za uporabo v športu, glej Peta divizija

Seznam divizij z zaporedno številko 5.

Seznam 
 Pehotne
 5. divizija (Avstralija)
 5. divizija (Združeno kraljestvo)
 5. pehotna divizija (Združeno kraljestvo)
 5. pehotna divizija (Poljska)
 5. pehotna divizija (ZDA)
 5. pehotna divizija (NDH)
 5. hrvaška jurišna divizija (NDH)

 Marinske
 5. marinska divizija (ZDA)

 Oklepne
 5. oklepna divizija (Kanada)
 5. SS-tankovsko divizija »Wiking«
 5. oklepna divizija (ZDA)

 Gverilske
 5. krajinska divizija NOVJ

Glej tudi